Charles W. Juels, född 1944, död 21 januari 2009 var en amerikansk amatörastronom. 

Minor Planet Center listar honom under namnet C. W. Juels och som upptäckare av 475 asteroider. Tillsammans med den brasilianska amatörastronomen Paulo R. Holvorcem upptäckte han kometen C/2002 Y1.

Asteroiden 20135 Juels är uppkallad efter honom.

Småplaneter

Se även 
Astronomiska upptäckter av Charles W. Juels

Referenser 

Födda 1944
Avlidna 2009
Män
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Amerikanska astronomer under 2000-talet